

Бурсук () — село у Флорештському районі. Входить до складу комуни Жабка.
 Бурсук () — село у Ніспоренському районі.